Brüel, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Patrick Bruel, een Frans zanger en acteur